Remolinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Remolinos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Remolinos (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar